Haußner ist der Name folgender Personen:

 Christoph Haußner (* 1958), deutscher Maler und Graphiker
 Michael Haußner (* 1954), deutscher Politiker, Staatssekretär in Thüringen

 Robert Haußner (1863–1948), deutscher Mathematiker

 Wilhelm Adolph Haußner (1819–1849), deutscher Arzt, Revolutionär von 1848/49 und Aufständischer beim Dresdner Maiaufstand 1849

Siehe auch:
 Haussner
 Hausner